Stephen Simon Hart (San Fernando, 15 de março de 1960) é um ex-futebolista e treinador de futebol trinitário.

Carreira em clubes
A carreira de Hart como jogador foi bastante modesta, tendo ele atuado como meio-campista. Atuou em quatro times (Texaco, San Fernando Strikers, Saint Mary's Huskies e Halifax King of Donair, como jogador e treinador).

Seleção
Em 1980, aos 20 anos, Hart disputou sete partidas pela Seleção Trinitária de Futebol, não marcando nenhum gol.

Treinador
Ainda na época de jogador, comandou o King of Donair por dois anos. Voltaria ao clube em 1993, comandando o time por oito anos. Exerceria ainda a função de treinador do time feminino do Saint Mary's Huskies entre 1997 e 1999, e em 2000 foi escolhido diretor-técnico do Soccer Nova Scotia.

Desde 2004, trabalha diretamente na Seleção Canadense de Futebol, tendo trabalhado como treinador dos times sub-17 e sub-20, diretor-técnico, assistente e treinador interino dos Canucks. Desde 2009, comanda a Seleção Canadense.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas de Trinidad e Tobago
Jogadores da Seleção Trinitária de Futebol
Treinadores de futebol de Trinidad e Tobago
Treinadores da Seleção Canadense de Futebol
Treinadores da Seleção Trinitária de Futebol